Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Stefano Pescosolido e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale Kenneth Carlsen e Sjeng Schalken 7-5, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Tuomas Ketola (primo turno)
 Karsten Braasch /  Gastón Etlis (quarti di finale)

 Petr Luxa /  Eyal Ran (primo turno)
 Tim Henman /  Andrew Richardson (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 1998
ATP Tour 1998